iSkate is een Nederlandse overkoepelende organisatie die op diverse niveaus schaatstrainingen en -ploegen onder haar hoede heeft.

Ploegen onder de vlag van iSkate zijn:
 Team Plantina voor mannensprinters en allrounders
 Team AfterPay voor vrouwensprinters
 RTC Noord, gezamenlijke opleidingsploegen van iSkate en de gewesten Groningen en Drenthe

Voor voormalige ploegen zie onder meer:
 Team Beslist.nl
 iSkate Development Team

Schaatsen in Nederland